Midnight steht für:

 The Midnight, US-amerikanische Band
 Midnight – Enthüllung um Mitternacht, Screwball-Comedy von Mitchell Leisen (1939)
 Midnight, Alternativtitel eines Spielfilms, siehe Call It Murder (1934)
 Midnight (2021), Film des südkoreanischen Regisseurs Kwon Oh-seung
 Midnight, Künstlername des Sängers John Patrick McDonald junior, siehe Crimson Glory
 Midnight (Verlag), Verlag der Ullstein Buchverlage

Sonstiges:
 Midnight-Plateau, Hochebene in den Darwin Mountains, Antarktika
 Mount Midnight, Berg im Viktorialand, Antarktika